Вале́рий Корние́нко (13 июня 1965 года, Москва, СССР) — фигурист из СССР, бронзовый призёр чемпионата Европы 1986 года, бронзовый призёр чемпионата СССР 1984 года, серебряный призёр Универсиады 1987 года в парном катании. Мастер спорта СССР международного класса.

Выступал в паре с Еленой Бечке.

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва

Персоналии по алфавиту
Фигуристы России
Фигуристы СССР